Андрей Фатеев:
 Фатеев, Андрей Викторович — российский историк и социолог, публицист.
 Фатеев, Андрей Михайлович (1814—1865) — русский писатель, гусар, знаток военного быта. 
 Фатеев, Андрей Юрьевич (род. 1957) — украинский тренер, Заслуженный тренер Украины.